Onderdistrict in Indonesië
 Wilangan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Wilangan (Sambit), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Wilangan (Wilangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
Station in Indonesië
 Station Wilangan, een spoorwegstation in de provincie Oost-Java